Шампионска лига 2019/20 е 65-ото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 28-ото издание откакто турнирът се нарича Шампионска лига, а не КЕШ. Първоначално финалът бе планиран да се играе на Олимпийския стадион „Ататюрк“ в Истанбул. Поради пандемията от коронавирус УЕФА ревизира провеждането на елиминационната фаза на турнира, като вместо срещи при разменено гостуване четвъртфиналите, полуфиналите и финалите се провеждат в Португалия. Ето защо финалът е предивен да се състои на Ещадио да Луж в Лисабон. Олимпийският стадион „Ататюрк“ в Истанбул ще домакинства финала през следващия сезон.

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват шампионите на четирите първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА. Отборите участват в полуфинална фаза от по една среща, като победителите от полуфиналите се срещата в една среща, за да определят участника в първия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2019/20.

Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 11 юни 2019 г. Полуфиналите са на 25 юни, а финалът на 28 юни 2019 г. Всички срещи се играят на стадион Фадил Вокри в Прищина.

 Полуфинал

 Финал

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват 31 шампиона на десетте първенства и победителя от предварителния кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига Европа 2019/20.

Жребият за първия квалификационен кръг ще се тегли на 18 юни 2019 г. Първите мачове са на 9 и 10 юли, а реваншите на 16 и 17 юли 2019 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 16 победителя от първия квалификационен кръг заедно с четири шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават четири вицешампиона от първенства, чиито коефициент дава право на участие на два отбора в Шампионската лига.

Жребият ще се тегли на 19 юни, а мачовете са между 23 юли и 31 юли 2019 г. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в третия квалификационен кръг на Лига Европа 2019/20.

Трети квалификационен кръг 
Третият квалификационен кръг включва в шампионския поток два шампиона и 10 победителя от втория квалификационен кръг. В нешампионския поток редом с двата победителя от втория квалификационен кръг се включват и шест отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството в което участват придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг ще се тегли на 22 юли, а мачовете са между 6 и 13 август 2019 г. Отпадналите от шампионския поток ще участват в плейофите на Лига Европа 2019/20, докато отпадналите от нешампионския поток се класират за груповата фаза на Лига Европа 2019/20.

Плейоф 
Жребият за плейофите ще се тегли на 5 август 2019 г. Мачовете са между 20 и 28 август 2019 г. В шампионския поток се включват два шампиона редом с шестте победителя от третия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига Европа 2019/20.

Групова фаза 

Жребият се провежда в Монако на 29 август 2019 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Единствено отборите в първа урна включват шампионите на седемте първенства с най-висок коефициент според ранглистата на УЕФА плюс миналогодишния носител на Шампионската лига, независимо от техните клубни коефициенти. 32-та отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 17–18 септември, 1–2 октомври, 22–23 октомври, 5–6 ноември, 26–27 ноември и 10–11 декември 2019 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в 1/16-финалната фаза на Лига Европа, а последният отпада. Аталанта прави дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Вижте също 
 Лига Европа 2019/20

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига
Сезон 2019/20 във футбола